Clarence Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clarence Lake (Alaska)
 Clarence Lake (Florida)
 Clarence Lake (Michigan)
 Clarence Lake (Minnesota)